Сеньєле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний схід від Парижа, 130 км на північний захід від Діжона, 13 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 680 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1607,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сеньєле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сеньєле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сеньєле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна